Stefan Hellkvist, né le  à Knivsta en Suède, est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Carrière en club

Distinctions
Meilleur attaquant (Championnat du monde junior 1986)
Meilleur buteur (Elitserien 1989-1990)
Membre de l'équipe d'étoiles Elitserien en 2001

Palmarès
Champion de Suède en 2004 avec HV 71
Champion Suisse LNB en 2007 avec le HC Bienne

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1988-1989|| Vasteras IK|| Elitserien|| 19|| 9|| 3|| 12|| 0|| || || || || 
|-
| 1989-1990|| Vasteras IK|| Elitserien|| 37|| 13|| 10|| 23|| 6|| 2|| 1|| 2|| 3|| 0
|- 
| 1990-1991|| Vasteras IK|| Elitserien|| 40|| 11|| 18|| 29|| 16|| || || || || 
|-
| 1991-1992|| Vasteras IK|| Elitserien|| 38|| 8|| 12|| 20|| 10|| || || || || 
|- 
| 1992-1993|| Vasteras IK|| Elitserien|| 38|| 9|| 14|| 23|| 20|| || || || || 
|-
| 1993-1994|| Vasteras IK|| Elitserien|| 35|| 14|| 12|| 26|| 19|| || || || || 
|- 
| 1994-1995|| Vasteras IK|| Elitserien|| 39|| 14|| 18|| 32|| 14|| 4|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
| 1995-1996|| Leksands IF|| Elitserien|| 32|| 9|| 5|| 14|| 26|| 5|| 3|| 1|| 4|| 0
|- 
| 1996-1997|| Leksands IF|| Elitserien|| 49|| 14|| 18|| 32|| 18|| 3|| 3|| 4|| 7|| 12
|-
| 1997-1998|| Leksands IF|| Elitserien|| 42|| 17|| 21|| 38|| 47|| || || || || 
|- 
| 1998-1999|| Leksands IF|| Elitserien|| 50|| 20|| 23|| 43|| 20|| 4|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 1999-2000|| Leksands IF|| Elitserien|| 49|| 23|| 13|| 36|| 22|| || || || || 
|- 
| 2000-2001|| AIK IF || Elitserien|| 41|| 16|| 19|| 35|| 10|| 5|| 2|| 2|| 4|| 0
|-
| 2002-2003|| Scorpions de Hanovre || DEL|| 49|| 10|| 17|| 27|| 12|| --|| --|| --|| --|| --
|- 
| 2003-2004|| HV 71 Jonkoping|| Elitserien|| 24|| 8|| 4|| 12|| 6|| 19|| 0|| 6|| 6|| 6
|-
| 2004-2005|| HV 71 Jonkoping|| Elitserien|| 48|| 9|| 15|| 24|| 14|| --|| --|| --|| --|| --
|- 
| rowspan=2|2005-2006|| HC Olten|| LNB|| 37|| 14|| 33|| 47|| 30|| || || || || 
|-
| HC Bâle || LNA|| 2|| 1|| 0|| 1|| 0|| --|| --|| --|| --|| --
|- 
| 2005-2006|| SG Cortina|| Serie A|| 3|| 2|| 1|| 3|| 0|| 10|| 5|| 7|| 12|| 2
|-
| rowspan=2|2006-2007|| HC Bâle ||  LNA|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|- 
| HC Olten||  LNB|| 43|| 21|| 39|| 60|| 26|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| Vasteras IK|| Allsvenskan|| 44|| 11|| 26|| 37|| 12|| || || || || 
|- 
| 2008-2009|| Vasteras IK|| Allsvenskan|| 44|| 25|| 18|| 43|| 16|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| Vasteras IK|| Allsvenskan|| 45|| 19|| 23|| 42|| 12|| || || || ||

Références

Voir aussi 

Naissance en mai 1970
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur du HC Bienne
Joueur de la SG Cortina
Joueur du HV 71
Joueur du HC Olten
Joueur du HC Bâle
Joueur des Hannover Scorpions
Joueur de l'AIK IF
Joueur du VIK Västerås HK
Joueur du Leksands IF
Attaquant de hockey sur glace